Ароян, Артавазд Самсонович (род. 1994) — российский профессиональный боксёр армянского происхождения. Мастер спорта России, Мастер спорта Армении.
 Ароян, Вараздат Аршакович (род. 1992) — армянский футболист, защитник клуба «Урал» и национальной сборной Армении.
 Ароян, Ирина Михайловна (род. 1970) — российская журналистка, участница скандала Киркоров — Ароян